Жак Франсуа Жозеф Сали (; 4 июня 1717, Валансьен, О-де-Франс — 20 мая 1776, Париж) — французский скульптор, , директор Датской королевской академии изящных искусств (1754—1771).

Биография 

С 1732 года учился у Гийома Кусту-старшего в Париже и одновременно в королевской академии живописи и скульптуры. Благодаря призам и премиям, выигранным за свои работы, включая Римскую премию (1734, 1737 и 1738), получил грант для дальшейшего обучения во Французской академии в Риме. С 1740 по 1748 год жил и работал в Италии.

Вернувшись на родину в 1749 году, создал статую короля Людовика XV для своего родного города (разрушена в годы Великой французской революции), работал для маркизы де Помпадур и в 1751 году стал членом Французской академии изящных искусств.

В 1753 году был приглашён в Копенгаген, где выполнил конную статую Фредерика V (дат.), профинансированную Азиатской компанией. Статуя была открыта в 1771 году во дворе королевского дворца Амалиенборг.

В Копенгагене Жак Сали оказал большое влияние на создание Датской королевской академии изящных искусств. В 1754 году он был назначен профессором, а затем и её директором (1754—1771).

​​В 1774 году скульптор вернулся во Францию.

Автор ряда статуй, портретных бюстов, аллегорических скульптур и др.

Награждён Орденом Святого Михаила (Франция)

Примечания

Ссылки 
 Jacques-François-Joseph Saly (1717—1776)
 Nordisk familjebok. Jacques François Joseph Saly

Скульпторы по алфавиту
Скульпторы Франции
Скульпторы XVIII века
Директора Датской королевской академии изящных искусств
Лауреаты Римской премии